Алекса́ндр Алексе́евич Андре́ев:
 Андреев, Александр Алексеевич (1866/1868 — 1913) — депутат Государственной думы.
 Андреев, Александр Алексеевич — полный кавалер ордена Трудовой Славы.